Урд-Юхой () — село в Шатойском районе Чеченской республики. Входит в Саттинское сельское поселение.

География 
Село расположено на правом берегу реки Аргун, к юго-восток от районного центра Шатой.

Ближайшие населённые пункты: на западе — село Памятой, на северо-западе — село Нихалой, на востоке — село Дегесты, на северо-востоке — село Мускали.

История

Население

Примечания

Ссылки 
 Коды ОКАТО — Урдюхой 

Населённые пункты Шатойского района